Op de 93e vrouweneditie van het US Open in 1979 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 28 augustus tot en met 9 september 1979.

Toernooisamenvatting 
Het als eerste geplaatste duo Betty Stöve en Wendy Turnbull won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de als tweede geplaatste titelverdedigsters Billie Jean King en Martina Navrátilová in twee sets. Het was hun zesde gezamen­lijke titel, waarvan de tweede op de grandslamtoernooien. De Nederlandse Stöve had daar­naast 64 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Turnbull dertien.

Betty Stöve was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1979